Ву́лиця Хоти́нська — вулиці, названі на честь міста Хотина.

Вулиця Хотинська — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Хотинська — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Хотинська — вулиця в Києві.
 Вулиця Хотинська — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Хотинська — вулиця в Львові.
 Вулиця Хотинська — вулиця у Сторожинці.
 Вулиця Хотинська — вулиця в Чернівцях.

Об'єкти, названі на честь Хотина
Вулиці